Termenul tehnocrație (tekhne (gr.)  - abilitate, maiestrie + kratos(gr.) - putere) se poate referi la:

Mișcarea Tehnocratică - o mișcare socială cu rădăcinile in Statele Unite ale Americii
Rețeaua Tehnocraților Europeni - grup european cu orientare tehnocratică fondat in 2006